Haminakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Haminakari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen,  (11 ha)
2. Haminakari (ö i Nystad),  (1 ha)
3. Haminakari (ö i Södra Savolax),  (1 ha)
4. Haminakari (ö i Satakunta), Björneborg,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar